Сан Хуан Уно има више значења:

 Сан Хуан Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Уно (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Уно (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Уно (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику